Баден-Баден — международные шахматные турниры, проводятся со 2-й половины XIX века на германском курорте Баден-Баден при содействии городских властей.

Победители 
 1870 — А. Андерсен — 11 из 16
 1925 — А. Алехин — 16 из 20
 1981 — A. Майлс и З. Рибли — 9½ из 13

См. также

Литература 
 

Баден-Баден (шахматный турнир)